Список городов штата Аляска, представленный в этой статье, упорядочен по убыванию населения и включает все поселения, которые закон штата Аляска классифицирует как город. Город () является одной из двух форм муниципального управления в штате (другая форма — организованный боро, аналогичная округу). В данный список включены 148 городов, из них 4 унифицированных сити-боро, 11 городов с автономным местным самоуправлением, 19 городов первого класса и 114 городов второго класса.

Примечания 

Аляска
Города